Another Day steht für

 ein Lied Paul McCartneys, siehe Ram (Album)#Another Day
 ein Stück von Lenny Kravitz
 Another Day (2001), US-amerikanischer Film von Jeffrey Reiner